Il Domani d'Italia – settimanale cattolico fondato da Romolo Murri (1901-1903) e rifondato nel 1922 da Francesco Luigi Ferrari. Nel dopoguerra è stato diretto da Silvio Gava e Piero Pratesi. Ha ripreso la pubblicazione come mensile nel periodo 2011-2013, direttore editoriale Giuseppe Fioroni. Dal 2013 è un giornale online
 Il Domani – titolo di vari periodici socialisti
 Il Domani della Calabria – quotidiano calabrese pubblicato dal 1997 al 2012
 Il Domani di Bologna – quotidiano bolognese pubblicato dal 2000 al 2009
 Il Domani – etichetta musicale svizzera, collettivo di artisti,  e promozione musicale

Note